Lomas hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Plural de Loma, accidente geográfico.

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Lomas de Zamora, localidad de la provincia de Buenos Aires;
 Lomas de Zamora, partido de la provincia de Buenos Aires;

en España 
 Lomas, localidad y municipio de la provincia de Palencia, Castilla y León.
 Lomas de Campoamor, localidad del municipio de Orihuela, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.
  Lomas de Mijas (Las), localidad del municipio de Mijas, en la provincia de Málaga, Andalucía.
 Lomas de Polo-Pinomar, localidad del municipio de Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.
 Lomas de Villamediana, localidad del municipio de Alfoz de Bricia, en la provincia de Burgos, Castilla y León.
  Lomas del Gállego (Las), localidad del municipio de Zuera, en la provincia de Zaragoza, Aragón.
  Lomas del Rame (Las), localidad del municipio de Los Alcázares, Región de Murcia.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Agost, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Águilas, Región de Murcia.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Álora, en la provincia de Málaga, Andalucía.
  Lomas (Las), localidad del municipio de  Cartagena, Región de Murcia.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Elche, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana.
 Lomas (Las), localidad del municipio de Monterrubio de la Sierra, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 Lomas (Las), localidad del municipio de Olocau del Rey, en la provincia de Castellón, Comunidad Valenciana.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Ricote, Región de Murcia.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Totana, Región de Murcia.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Ulea, Región de Murcia.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Valdefresno, en la provincia de León, Castilla y León.
  Lomas (Las), localidad del municipio de Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz, Andalucía.

en México 
 Lomas de Chapultepec, colonia residencial en México D.F.
 Lomas de San Juan, localidad del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Deporte 
 Lomas Athletic Club, club ubicado en el partido de Lomas de Zamora, Argentina.

Véase también
Loma (desambiguación)